Lillharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillharun, Nagu, Åboland, 
 Lillharun (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Lillharun (vid Dragsfjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Lillharun, Hangö, Nyland,

Se även
Lillharu
Haru
Harun (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar